Hintermeier ist der Familienname folgender Personen:
 Hannes Hintermeier (* 1961), deutscher Journalist und Literaturkritiker
 Margareta Hintermeier (* 1954), österreichische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Volker Hintermeier (* 1968), deutscher Bühnenbildner

Hintermeier  steht für:
 Hintermeier (Mauern), Ortsteil von Mauern, Landkreis Freising, Bayern

Siehe auch:
 Hellmut Hintermeyer (1918–2017), deutscher Seefahrtshistoriker und Schriftsteller
 Hintermaier
 Hintermayer